Gergana Georgieva Katsarska (Bulgaars: Гергана Георгиева Кацарска) (Dimitrovgrad, 30 november 1984), beter bekend als Gergana (Bulgaars: Гергана), is een Bulgaarse popzangeres.

Discografie

Albums 
 2003 - Goebja Te Bavno (Bulgaars: Губя те бавно)
 2004 - Kakto Nikoi Droeg (Bulgaars: Както никой друг)
 2005 - Sini Otsji (Bulgaars: Сини очи)
 2007 - Sladkata Strana Na Nesjtata (Bulgaars: Сладката страна на нещата)

Muziekvideo's

Bulgaars zanger